Демьянчук — фамилия.

Известные носители:
 Демьянчук, Виктор Борисович (род. 1952) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2008).
 Демьянчук, Яна Владимировна (род. 1993) — украинская гимнастка.